Cléville, commune française du Calvados
 Cléville, commune française de la Seine-Maritime